Heinrich Buff ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Buff (Amtmann) (Heinrich Adam Buff; 1711–1795), deutscher Kastnereiverwalter und Amtmann des Deutschen Ordens in Wetzlar
 Heinrich Buff (Physiker) (Johann Heinrich Buff; 1805–1878), deutscher Physiker und Chemiker
 Heinrich Ludwig Buff (1828–1872), deutscher Chemiker und Hochschullehrer